Un flashforward désigne en anglais une technique de narration consistant en un saut dans le futur (à l'opposé du flashback). Il peut aussi faire référence à :

 Flashforward, roman de Robert J. Sawyer ;
 Flash Forward, série télévisée américaine de Alex Chapple (1996) diffusée sur le Disney Channel ;
 Flashforward, série télévisée américaine de Brannon Braga et David S. Goyer (2009), inspirée du roman de Robert J. Sawyer.
 Flash Forward, chanson de Serge Gainsbourg dans l'album L'Homme à tête de chou.